Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1974 im Damendoppel im Badminton:

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1974
Badminton
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974